«Oj, svijetla majska zoro» () — державний гімн Чорногорії. Перед тим як стати гімном, це була популярна народна пісня чорногорців з багатьма варіантами тексту. Найстаріший з відомих варіантів тексту датується 1863 роком.

Текст

Див. також 
 Герб Чорногорії
 Прапор Чорногорії

Джерела 
 Јован Б. Маркуш ГРБОВИ, ЗАСТАВЕ и ХИМНЕ у Црној Гори

Посилання 
 Аудіозапис гімну (mp3)

Національні символи Чорногорії
Чорногорія
Чорногорія
Музика Чорногорії